Пономарёв, Александр Николаевич (1903—2002) — генерал-полковник авиации, доктор технических наук.
 Пономарёв, Александр Николаевич   — заслуженный тренер РСФСР (фехтование).